Remelé bzw. Remele ist der Name folgender Personen:

 Adolf Remelé (1839–1915), deutscher Mineraloge und Geologe
 Ernst Remelé (1842–1914), deutscher Reichsgerichtsrat
 Johann Adam Remele († 1740), fürstbischöflicher Hofmaler
 Kurt Remele (* 1956), österreichischer römisch-katholischer Theologe
 Philipp Remelé (1844–1883), deutscher Fotograf
 Sebastian Remelé (* 1969), deutscher Politiker (CSU) und seit 1. Mai 2010 Oberbürgermeister von Schweinfurt

Remele bezeichnet daneben:
 Remele (Birne), eine Mostbirne

Siehe auch:
 Remmele